Кхокса:
 Кхокса — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Кхокса — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Куштия.